Vallehermoso, municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Oriental
Vallehermoso, comune della Spagna nella comunità autonoma delle Isole Canarie